Сольдано — фамилия, а также топоним:

Фамилия 
 Сольдано, Франко (род. 1994) — аргентинский футболист.

Топоним 
 Сольдано — коммуна в Италии (регион Лигурия, провинция Империя).